Чихол има више значења:

 Чихол (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чихол (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику